

Miejscowości na Białorusi 
 Hołynka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie Poczepowo
 Hołynka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie Wolna
 Hołynka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Milejki
 Hołynka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Brzostowica Mała
 Hołynka – dawna kolonia w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Brzostowica Mała
 Hołynka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Sopoćkinie
 Hołynka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Mosty
 Hołynka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Orla
 Hołynka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Różanka
 Hołynka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zelwieńskim, centrum administracyjne sielsowietu Hołynka
 Hołynka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Gniezno
 Hołynka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie berezyńskim, w sielsowiecie Kapłance
 Hołynka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie kleckim, w sielsowiecie Hołynka
 Hołynka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie osipowickim, w sielsowiecie Świsłocz
 Hołynka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie tołoczyńskim, w sielsowiecie Tołoczyn